Trouble – Norwegian Live EP — мини-альбом британской  альтернативной рок-группы Coldplay, издан летом 2001 года.

Об альбоме 
В Trouble – Norwegian Live EP вошло пять треков, записанных на концерте в Rockefeller Music Hall в Осло, Норвегия.

Список композиций 
 «Trouble» (Live at Rockefeller Music Hall) — 4:35
 «Shiver» (Live at Rockefeller Music Hall) — 5:43
 «Sparks» (Live at Rockefeller Music Hall) — 3:53
 «Yellow» (Live at Rockefeller Music Hall) — 5:01
 «Everything’s Not Lost» (Live at Rockefeller Music Hall) — 6:07

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Coldplay
EP 2001 года
EP на английском языке